Джон Кі (нар. 1961) — новозеландський політик, прем'єр-міністр Нової Зеландії 19 листопада (2008—2016).
 Раян Кі (нар. 1979) — вокаліст гурту Yellowcard.
 Френсіс Скотт Кі (1779—1843) — американський юрист та поет, автор тексту державного Гімну США.

Див. також 
 Кі (прізвище)